Avenida Constituyentes es el nombre usado:

En Argentina 
 para la Avenida De los Constituyentes, ubicada en la ciudad de Buenos Aires

En México 
 para la Avenida Constituyentes ubicada en la Ciudad de México